De doos van Pandora verwijst naar de doos, die is geopend door de Griekse mythologische vrouw Pandora die al het kwaad van de mensheid in de wereld loslaat.

Films
Die Büchse der Pandora, Duitse stomme film uit 1929 van Georg Wilhelm Pabst met Louise Brooks.
Pandora's Box (documentaire), televisiedocumentaire van Adam Curtis uit 1992.
Pandora's Box (2002) van Rob Hardy met Michael J. White en Monica Calhoun.
Pandora'nin kutusu (2008) van Yesim Ustaoglu.
Andere
Pandora's Box (band), Amerikaanse band eind jaren 1980.
Pandora's Box (computerspel), een videospel uit 1999.
Professor Layton en de Doos van Pandora, een game uit 2009.
Pandora's Box (attractie), een attractietype.
Pandora's Box (Procol Harum), lied van Procol Harum, uitgebracht op single